Омега Дракона (ω Дракона, Omega Draconis, ω Draconis, сокращ. ome Dra, ω Dra ) — спектрально-двойная звезда в циркумполярном созвездии Дракона. Омега Дракона имеет видимую звёздную величину +4.80m, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом на пригородном/городском небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается севернее 22° ю. ш., то есть, видна севернее Мозамбикского пролива, Мадагаскара, территории островов Кораллового моря, севернее границы Боливии и Аргентины. Видна в северной приполярной области неба круглый год.

Средняя пространственная скорость Омега Дракона имеет компоненты (U, V, W)=(−33.7, −15.8, −10.8), что означает U= (движется по направлению от галактического центра), V= (движется против направления галактического вращения) и W= (движется в направлении галактического южного полюса). Галактическая орбита Омега Дракона находится на расстоянии от  до  от центра Галактики. Омега Дракона движется с несколько большей скоростью относительно Солнца, чем остальные звёзды: её радиальная гелиоцентрическая скорость: , что на 40 % больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. Звезда движется по небосводу на северо-восток.

Имя звезды 
Омега Дракона (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. Хотя звезда и имеет обозначение Омега (последняя, 24-я буква греческого алфавита), однако сама звезда — 23-я по яркости в созвездии. У звезды также есть обозначение, данное Флемстидом — 28 Дракона ().

Вместе с 27 Дракона они составляют ,  — «волчьи когти» в астеризме Верблюдицы. Согласно сокращённому каталогу звёзд «Технический меморандум 33-507», содержащему 537 названий звёзд, названия Алахфар были названиями для двух звёзд: Омега Дракона как Алахфар I и 27 Дракона как Алахфар II.

В  звезда относится к созвездию Пурпурный запретный небосвод, а в нём к астеризму (), , что означает «Королевский секретарь», состоящему из Омега Дракона, 15 Дракона, 18 Дракона и 19 Дракона. Следовательно, сама Омега Дракона известна как  (,  «Первая Звезда Королевского Секретаря».

Свойства двойной звезды 
Омега Дракона— это близкая пара довольно одинаковых звёзд, своего рода двойное Солнце, которая не может быть разрешена современными телескопами, но может быть исследована спектрографами, как спектрально-двойная звезда. Впервые звёзды были спектроскопически разрешены как минимум, в 1907 году А. Б.
Тёрнером (Ликская обсерватория). Более поздние наблюдатели успешно
разрешили спектр вторичной звезды и уточнили параметры орбиты.

Обе звезды отдалены друг от друга на угловое расстояние в , что соответствует большой полуоси орбиты, по крайней мере,  (или ) и периоду обращения, по крайней мере,  (для сравнения радиус орбиты Меркурия равен  и период обращения равен ). Эксцентриситет системы практически нулевой и составляет . Наклонение орбиты очень большое и составляет , то есть система вращается по ретроградной орбите, как это видится с Земли. Fekel et al. обнаружили, что первичная звезда вращается синхронно, в то время как вторичный компонент, возможно, также приобрёл синхронное вращение.

Светимость обоих звёзд измерена во время миссии Gaia и составляет . Возраст системы Омега Дракона не очень большой и составляет .

Свойства компонента A 
Судя по её массе Омега Дракона A — карлик спектрального класса F0V или даже спектрального класса A9V или A8V, что указывает на то, что водород в ядре звезды ещё служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет звезды спектрального класса F.

Масса звезды обычна для карлика и составляет . В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, но поскольку звезда спектрально-двойная, то скорее всего измерялся радиус наиболее яркого компонента. Данные об этих измерениях приведены в таблице.

Сейчас мы знаем, что исходя из теории звёздной эволюции радиус звезды должен быть Таблицы VII и VIII, то есть измерение 1969 года было наиболее адекватным. Светимость звезды измерена и составляет . Звезды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, и Омега Дракона A имеет значение металличности значительно больше, чем на Солнце: содержание железа в ней относительно водорода составляет 151 %, что позволяет предположить, что звезда пришла из других областей Галактики, где было больше металлов, и рождено в молекулярном облаке благодаря более плотному звёздному населению и большему количеству сверхновых звёзд.

Свойства компонента B 
Судя по её массе, которая составляет , Омега Дракона B — карлик спектрального класса F6V или даже F7V, что указывает на то, что водород в ядре звезды ещё служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет звезды спектрального класса F.

Исходя из теории звёздной эволюции, радиус звезды должен быть Таблицы VII и VIII. Из температуры и радиуса звёзды, используя закон Стефана-Больцмана, можно узнать, что её светимость будет составлять . Звезды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, но Омега Дракона B имеет значение металличности такое же, как на Солнце: содержание железа в ней относительно водорода составляет 100 % от солнечного значения, что странно, поскольку звёзды должны иметь одинаковый химический состав, но возможно это просто артефакт наблюдения связанный с трудностями разрешения звёзд.

Перспективы жизни в системе Омега Дракона 
Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть примерно во внутреннюю части главного пояса астероидов, а более конкретно туда, где находится астероид Метида, чья большая полуось орбиты равна . Причём с такого расстояния система Омега Дракона выглядела бы очень интересно: на максимальном удалении друг от друга компонент Омега Дракона A выглядел бы на 38 % меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,31°  (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°). Также мы бы увидели другую звезду на удалении  Омега Дракона B, которая выглядела бы на 44 % меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,28° причём расстояние между звёздами, на максимальном удалении между ними, было бы примерно 2,5°, то есть 5 солнечных дисков.

Предполагая, что эволюция жизни на углеродной основе, носит универсальный характер и полагая, что в космосе действуют те же законы, что и на Земле, можно сказать, что на планете аналогичной Земле у Омега Дракона эволюция находится на стадии архея, а более конкретно на стадии неоархея. На планете уже появился кислородный фотосинтез, а жизнь представлена строматолитами, а также огромным количеством колонией бактерий, чем-то напоминающих морскую капусту. Однако, никаких планет у звезды, пока, не обнаружено. Также известно, что звёзды с массами  живут на главной последовательности порядка  и, таким образом, Омега Дракона A станет красным гигантом, при чём в этой фазе своего существования она поглотит Омега Дракона B, возможно, произведя вспышку, подобную новой звезде, а затем, сбросив внешние оболочки, она станет белым карликом.

История изучения кратности звезды 
Оптическую двойственность звезды открыл  в 1913 году, работая в Йерксклй обсерватория,
и вся система вошла в каталоги как FOX 203. Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды Омега Дракона нет спутников. У неё действительно есть компаньон звезда — 13-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии  (компонент «B»), у которой известен каталожный номер — UCAC2 35491293. У звезды известен параллакс, и судя по нему звезда находится на расстоянии порядка , и соответственно она в систему Омега Дракона не входит, являясь просто фоновой звездой, лежащей на линии прямой видимости.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды Омега Дракона (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 10 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Омега Дракона

Объекты Байера
Объекты Флемстида
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Оптически-двойные звёзды
Спектрально-двойные звёзды